32. Mistrzostwa Świata w Biegach Przełajowych – zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 19 - 20 marca 2004 roku w Brukseli, w Belgii.

Rezultaty

Seniorzy (długi dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Seniorzy (krótki dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorzy

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety (długi dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Kobiety (krótki dystans)

Indywidualnie

Drużynowo

Juniorki

Indywidualnie

Drużynowo

Tabela medalowa

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona

2004 w lekkoatletyce
2004
Lekkoatletyka w Belgii
2004 w Belgii
Sport w Brukseli